Ricardo Rodriguez, případně Rodríguez, je jméno následujících osob:

 Ricardo Rodríguez (závodník) (1942–1962) – automobilový závodník Formule 1
 Ricardo Rodríguez (fotbalista) (* 1992) – švýcarský reprezentační fotbalista
 Ricardo Rodríguez (fotbalový trenér) (* 1974) – španělský fotbalový trenér
 Ricardo Rodríguez (tenista) (* 1993) – venezuelský tenista

Externí odkazy